BEG steht für:
 Besonderes Erhaltungsgebiet, ein Naturschutzgebiet im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU
 BahnflächenEntwicklungsGesellschaft NRW mbH
 Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH, Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Bayern
 Bewegungsloser elektromagnetischer Generator (engl. Motionless Electromagnetic Generator), siehe Perpetuum mobile
 Bocholter Eisenbahn Gesellschaft mbH, siehe Bocholter Bahn#Bedienung
 Bosch Engineering GmbH, Ingenieursdienstleister
 Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH (siehe auch Müll-Heiz-Kraftwerk Bremerhaven)
 Brenner Eisenbahngesellschaft, die Brenner Eisenbahn GmbH war ein Unternehmen zur Errichtung der nördlichen Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel
 Bundesentschädigungsgesetz, genauer Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, wurde 1956 rückwirkend zu 1953 in der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet, nachdem die ursprüngliche Vorlage von 1953 keine Berücksichtigung gefunden hatte
 Bund Evangelikaler Gemeinden in Österreich
 Bund Evangelischer Gemeinden ist ein Dachverband freikirchlicher Gemeinden in der Schweiz, der aus der „newlife-Bewegung“ der 1970er Jahre entstanden ist
 Nikola-Tesla-Flughafen Belgrad (IATA-Code)
 Bucheffektengesetz

B.E.G. steht für:
 Brown Eyed Girls, südkoreanische Girlgroup

BeG steht für:
 Bund evangelischer Gemeinschaften, ein Netzwerk in der Evangelischen Kirche unter dem Dach des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes mit 11 Mitgliedsverbänden und -stiftungen

Beg steht für:
 Beg (Dinosaurier), Gattung von Dinosauriern mit der einzigen Spezies Beg tse aus der Gruppe der Ceratopsia
 Beg (Kaste), muslimische Kaste in Indien
 Bey (Titel) (ursprünglich Beg), (persisch und osmanisch بگ), ein türkischer Herrschertitel
 Beg, Lied (1997) aus All Saints von All Saints (Band)
 Beg, Singleauskopplung (2006) aus The Melody and the Energetic Nature of Volume von Evans Blue

Beg ist der Name folgender Personen:
 Hazim Tahsin Saied Beg (* 1963), weltliches Oberhaupt (Mir) der Jesiden
 Mirza Abdul Baqi Bég (1934–1990), pakistanischer Physiker
 Mirza Ali Yar Beg (* 1970), pakistanischer Badmintonspieler
 Mirza Hameedullah Beg (1913–1988), indischer Jurist
 Tahsin Saied Beg (1933–2019), weltliches Oberhaupt (Mir) der Jesiden
 Tughrul Beg (~990–1063), Sultan der Seldschuken
 Ulugh Beg (1394–1449), Timuriden-Fürst in Samarkand

beg steht für:
 Belait (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Nord-Sarawak-Sprachen

Siehe auch:
 Beeg
 Begg
 BEK

Abkürzung